Santi Pietro e Paolo – festa liturgica in onore degli apostoli San Pietro e San Paolo, che si osserva il 29 giugno.

Opere d'arte 
 Santi Pietro e Paolo – dipinto di Carlo Crivelli del 1470 conservato nella National Gallery di Londra.
 Santi Pietro e Paolo – dipinto di Carlo Crivelli conservato nelle Gallerie dell'Accademia di Venezia.
 Santi Pietro e Paolo – dipinto di El Greco conservato nel Museo nazionale d'arte della Catalogna di Barcellona.
 Santi Pietro e Paolo – dipinto di El Greco conservato nel Museo Ermitage di San Pietroburgo.

Pagine correlate 
 Santi Pietro e Paolo a Via Ostiense
 Chiesa dei Santi Pietro e Paolo